Linneus steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Linneus (Maine)
 Linneus (Missouri)

Siehe auch:
 Linnaeus
 Linnæus